Бочаро́ва — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Бочарова, Анастасия Николаевна (род. 1977) — российская баскетболистка.
 Бочарова, Валентина Георгиевна (род. 1938) — российский учёный-педагог, член-корреспондент РАО.
 Бочарова, Евдокия Давыдовна (1913—1982) — советская лётчица.
 Бочарова, Елена Михайловна (род. 1975) — российская оперная певица (меццо-сопрано).
 Бочарова, Мария Александровна (род. 2002) — российская волейболистка-пляжница, чемпионка юношеских Олимпийских игр.
 Бочарова, Надежда Романовна (1928—2003) — колхозница, звеньевая Артёмовского свеклосовхоза Чутовского района Полтавской области, Герой Социалистического Труда.
 Бочарова, Нина Антоновна (1924—2020) — советская гимнастка.
 Бочарова, Светлана Петровна (1928—2012) — советский, российский и украинский психолог.

Составные фамилии 
 Астапович-Бочарова, Зинаида Антоновна (1898—1993) — белорусская художница. См. также 
 Бочварова